

Animali
Wisdom – femmina di albatro di Laysan considerata l'uccello più anziano al mondo

Astronomia 
 3402 Wisdom – asteroide areosecante scoperto nel 1981.

Cinema 
 Wisdom – film del 1986 diretto da Emilio Estevez.

Geografia
Wisdom – CDP statunitense nel Montana

Persone 
 Andre Wisdom – calciatore inglese
 John Wisdom – filosofo inglese
 Lindsay Wisdom – cestista statunitense
 Norman Wisdom – attore e sceneggiatore britannico 
 Robert Wisdom – attore statunitense
 Salomon Wisdom Aka – calciatore beninese